Występy w europejskich pucharach hiszpańskiego klubu piłkarskiego Villarreal CF.

Wykaz spotkań pucharowych

2001–2020

2021−

Bibliografia 
 

Villarreal CF
Hiszpańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach